Berlinerbol - gebak van gefrituurd gistdeeg, gevuld met jam of room
 Berlinerformaat - papierformaat uit de krantenwereld